Игры в Группе С на чемпионате мира 1982 года проходили с 29 июня по 5 июля 1982 года. Группа состояла из сборных Италии, Бразилии и Аргентины.

В следующий этап первенства вышли итальянские футболисты.

Таблица

Матчи

Италия — Аргентина

Аргентина — Бразилия

Италия — Бразилия

Ссылки 
 Чемпионат мира 1982 на сайте FIFA.com 
 Чемпионат мира 1982 на сайте RSSSF

Чемпионат мира по футболу 1982